Tempelhof (benannt nach dem Gründer des mittelalterlichen Dorfs, dem Ritterorden der Templer) bezeichnet:
 Berlin-Tempelhof, Ortsteil von Berlin
 Bezirk Tempelhof, ehemaliger Bezirk von Berlin (1920–2000)
 Flughafen Berlin-Tempelhof, ehemaliger Flughafen von Berlin (1923–2008)
 Tempelhofer Park, das Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof
 Tempelhof (Adelschlag), Ortsteil der Gemeinde Adelschlag, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Tempelhof (Braunschweig), ehemalige Niederlassung des Templerordens in Braunschweig
 Tempelhof (Chronstau), Ort in Oberschlesien
 Tempelhof (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Tempelhof (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Marktlustenau der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
Tempelhof (Odenthal), Wohnplatz in der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Tempelhof (Schladen-Werla), Ortsteil der Gemeinde Schladen-Werla, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Świątki (Nowogródek Pomorski), ehemals Tempelhof (Kreis Soldin), Ort in der Landgemeinde Nowogródek Pomorski im Powiat Myśliborski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Tempelhof (Schiff, 1927), ein Fahrgastschiff in Berlin

Tempelhof als Eigenbezeichnung:
 Tempelhof (Flensburg), Straße mit zugehörigem Wohnquartier, welches unter dem Magistratsbaurat Paul Ziegler in Flensburg entstand
 Tempelhof (Gemeinschaft), seit 2010 bestehende basisdemokratische Ökosiedlung mit rd. 150 Einwohner
 Tempelhof Uffikon, ein Kunstinstallation des Schweizer Künstlers Wetz; siehe Wetz (Künstler)

Tempelhof ist der Familienname von:
 Lissy Tempelhof (1929–2017), deutsche Schauspielerin 

Siehe auch:
 Tempelhoff
 Templerhof
 Templhof